Nazwa odnosi się do pierwszego maja.

 Pyrwomaj – miasto w Bułgarii, w obwodzie Płowdiw
 Pyrwomaj – gmina w Bułgarii, w obwodzie Płowdiw
 Pyrwomaj – wieś w Bułgarii, w obwodzie Błagojewgrad